VM i skak 1996 (FIDE) var en match mellem den regerende FIDE-verdensmester i skak Anatolij Karpov fra Rusland, og Gata Kamsky fra USA. Tilføjelsen (FIDE) i navnet henviser til, at der var to verdenemester-titler på dette tidspunkt, idet Garri Kasparov fra Rusland havde titlen "klassisk" verdensmester. Karpov var den første verdensmester under FIDE, som skulle kvalificere sig til at spille om titlen igen, idet han var seedet til semifinalen i en knockoutturnering med 12 andre deltagere. Den endelige match mellem Karpov og Kamsky gik over 20 partier. Karpov vandt 10½ – 7½ og genvandt dermed VM.

Matchen blev afviklet 6. juni – 11. juli 1996 i Elista, hovedstaden i den russiske republik Kalmykien. Den i 1995 valgte FIDE-præsident Kirsan Iljumsjinov, der samtidig var præsident for republikken, gjorde udslaget for valget af Elista.

Baggrund 
Kasparov, som brød med FIDE i 1993, havde genoptaget samarbejdet med verdensskakforbundet, og havde bl.a. været med til at sikre at skakolympiaden i 1994 overhovedet kunne afholdes. Desuden havde han i 1994 opfordret Florencio Campomanes til at fortsætte som FIDE-præsident og havde underskrevet et papir om forsoning mellem FIDE og Kasparovs organisation, Professional Chess Association (PCA). I 1995 havde Kasparov forsvaret sin titel i en match imod Viswanathan Anand, fra Indien, og i starten af 1996 brød PCA sammen, da Kasparov opsagde samarbejdet med hovedsponsoren Intel, så han kunne spille match imod IBM's computer Deep Blue. Alligevel var der ikke udsigt til en genforening af de to verdensmestertitler.

Turneringstabel

Eksterne henvisninger 
 Karpov vs Kamsky, 1996, artikel og partier på Chessgames.com
 Weeks, Mark: World Chess Championship FIDE/PCA Chronology, oversigt på Mark-Weeks.com

Noter 

VM-matcher i skak
Sport i 1996